Der Senator Windows Welsh Professional Championship 1989 war ein professionelles Snookerturnier der Saison 1988/89 ohne Einfluss auf die Weltrangliste und zur Ermittlung des walisischen Profimeisters. Das Turnier wurde im Januar 1989 wie auch schon in den Vorjahren im Newport Centre des walisischen Newport ausgetragen. Sieger wurde der damit fünffache Titelträger Doug Mountjoy, der im Finale mit 9:6 Titelverteidiger Terry Griffiths besiegte. Mountjoy spielte des Weiteren mit einem 124er-Break das höchste Break des Turnieres.

Preisgeld 
Wie auch schon im Vorjahr wurde das Turnier von Senator Windows gesponsert. Dabei erhöhte sich das Preisgeld um 3.500 Pfund Sterling, auf 26.000 £, wovon etwa zwei Fünftel auf den Sieger entfielen. Außerdem bekamen erstmals die Verlierer der Erstrundenspieler ein – wenn auch geringes – Preisgeld.

Turnier 
Auch die Ausgabe 1989 wurde mit zehn Teilnehmern und im altbewährten Modus mit zwei Erstrundenspielen und dem anschließenden Viertelfinale im Modus Best of 11 Frames und den Halbfinalspielen sowie dem Endspiel im Modus Best of 17 Frames ausgetragen

Finale 
Für Doug Mountjoy war es bereits neunte Endspiel bei der Welsh Professional Championship, mit vier Siegen war er auch Rekordsieger des Turnieres. Im Finale traf er auf den bisher dreifachen Sieger und unter anderem Vorjahressieger Terry Griffiths.

Griffiths dominierte den Matchanfang und ging mit 0:3 und 1:5 in Führung, bevor Mountjoy auf 4:5 aufholte. Nachdem Griffiths noch auf 4:6 seine Führung ausgebaut hatte, schafft es Mountjoy, erst auszugleichen, dann in Führung zu gehen und schließlich mit 9:6 seinen letzten Turniertitel zu gewinnen.

Century Breaks 
Während des Turnieres wurden drei Century Breaks von drei Spielern gespielt.
  Doug Mountjoy: 124
  Mark Bennett: 112
  Colin Roscoe: 111

Einzelnachweise 

Snookerveranstaltung 1989
Billardturnier in Newport (Gwent)
1989
Newport Centre